Jerzy Suchanek – polski siatkarz i trener
 Jerzy Suchanek – polski pisarz
 Jerzy Suchanek – polski architekt